Китами:
 Китами (город) — город в Японии, находящийся в губернаторстве Хоккайдо.
 Китами (провинция) — бывшая провинция на острове Хоккайдо.
 Обсерватория Китами — астрономическая обсерватория близ города Китами.